История почты и почтовых марок Чили охватывает периоды развития почтовой связи на территории Чили, государства на юго-западном побережье Южной Америки, во времена колониального владычества Испании и после официального провозглашения  (в 1818). Страна эмитирует собственные почтовые марки с 1853 года, а с 1881 года является членом Всемирного почтового союза (ВПС). Современным почтовым оператором в Чили выступает компания .

Развитие почты 
История почты в Чили берёт своё начало ещё в колониальные времена, в XVIII веке, когда территория Чили принадлежала испанской монархии. В 1748 году началось регулярное ежемесячное почтовое сообщение между Сантьяго и Буэнос-Айресом. В 1766 году были впервые введены для Сантьяго и других городов генерал-капитанства Чили собственные почтовые штемпели. Так, почта из города-порта Вальпараисо помечалась штемпелем с надписью . Почтовое ведомство в Чили управлялось из Испании вплоть до 12 февраля 1818 года, когда Чили официально стало независимым государством.

В 1840 году чилийская почта, Correos de Chile, наладила регулярное почтовое сообщение по всей территории страны. Вскоре для доставки принимались уже не только письма, но и почтовые пакеты и бандероли.

Так как с 1865 по 1881 год трансконтинентальные почтовые отправления из Чили осуществлялись британскими почтовыми агентствами, особый интерес для коллекционеров чилийских марок представляют британские марки того времени, отмеченные номерными штемпелями в портах Вальпараисо, Кальдера и Кокимбо. В этот же период  использовало и свои марки со штемпелем  («Вальпараисо»).

1 апреля 1881 года Чили стало членом ВПС. В то же время стали заключаться двусторонние почтовые договоры между Чили и отдельными государствами.

В 1911 году Чили вошло в число стран — участниц Почтового союза американских государств, Испании и Португалии (UPAEP).

.

Почтовые услуги в стране в современных условиях оказывает компания  ().

Выпуски почтовых марок

Первые марки 
Через 10 лет после того, как первое латиноамериканское государство — Бразилия — выпустило почтовые марки, её примеру последовало и Чили. .

Последующие эмиссии 
Согласно закону, в период с 1853 по 1910 год на всех чилийских марках, предназначенных для оплаты почтовой корреспонденции, разрешалось лишь изображение Колумба. Исключение из этого правила составили, например, надпечатанные в 1904 году телеграфные марки для их использования в качестве регулярных почтовых марок низких номиналов по причине нехватки последних.

В 1910 году свет увидели первые памятные марки Чили иного сюжетного содержания. Они соответствовали 15 номиналам, от 1 сентаво до 10 песо, и были посвящены  начала  от Испании. В 2009 году почтовой администрацией Чили было осуществлено репринтное издание этой серии по случаю празднования . При этом на марках был дополнительно помещён логотип праздничного мероприятия.

На оригинальных чилийских марках можно встретить следующие надписи:  («Чили»),  («Почта»),  («Доставка оплачена»). За период 1853—1963 годов всего было эмитировано 511 почтовых марок и пять блоков Чили. При этом изданные в Чили почтовые блоки не могут быть использованы в почтовых целях и поэтому не считаются знаками почтовой оплаты. Известно восемь типов водяных знаков на чилийских марках.

В соответствии с эмиссионной политикой Чили на марках этой страны не допускается помещать изображения живущих людей. Этим правилом пренебрегли в 1987 году в связи с визитом в Чили папы римского Иоанна Павла II и ещё раз в 2008 году, когда страну посетил итальянский президент Джорджо Наполитано.

, в то же время почтовые марки с различными сюжетами и мотивами появляются весьма умеренными тиражами по заказу государству от частных фирм либо лиц. Как правило, они имеют весьма высокий спрос и стоимость.

Другие виды почтовых марок 
Для появившихся в употреблении с 1880 года некоторых других видов почтовых марок не требовалось их соответствие положению об обязательном использовании портрета Колумба на чилийских марках, что можно наблюдать, например, в случае ранних служебных, доплатных и телеграфных марок.

Служебные 
Служебные марки печатались в Чили с 1906 по 1960 год. К 1963 году вышло 65 служебных марок, а всего было издано 69 подобных марок.

Согласно каталогу «Варгас», в 1905 году для  производились служебные марки посредством надпечатки  («Военно-морской флот. Служебная»). В 1907 году для тех же нужд были изготовлены ещё две серии марок с изображением якоря. Первая из них имела надпись:  («Служебная корреспонденция / Служба / Чили / Министерство военно-морского флота») и была отпечатана в беззубцовом и зубцовом вариантах. Вторая серия включала почтовые марки, надпечатанные изображением якоря со словом  («Служебная»).

В 1928—1939 годах в качестве служебных выпускались почтовые марки с надпечаткой  («Государственная служба»), а в 1927—1946 годах — с надпечаткой  («Служебная»).

В 1970-х — 2000-х годах издавались особые стандартные марки для оптовых покупателей, на которых было указано: «D / S N° 20», «D. S. N° 20» или «DS-20» (от  — «Верховный декрет № 20»). Эти марки были введены соответствующим правительственным постановлением. Они продавались организациям и учреждениям со скидкой в стоимости при их оптовой закупке и использовались для рассылки ведомственной корреспонденции.

Доплатные 
Доплатные марки были в почтовом употреблении с 1894 по 1913 год, и таковых было отпечатано десять марок. По сведениями Л. Л. Лепешинского, к 1963 году было выпущено 49 доплатных марок; имеющаяся на них надпись или надпечатка гласит:  или  («Доплата»).

Почтово-гербовые 
В 1880—1913 годах в качестве почтовых применялись фискальные марки. По информации Л. Л. Лепешинского и каталога «Варгас», всего насчитывается 10 подобных почтово-гербовых марок.

Телеграфные 
В 1880-х годах в обращение были введены телеграфные марки. В 1891 году четыре из них были использованы в качестве почтовых.

Авиапочтовые 
.

На большинстве авиапочтовых марок Чили присутствуют изображения самолётов. Так, например, в середине 1930-х годов Чили выпустило серию авиапочтовых марок с рисунками, выполненными в стиле, явно испытавшем влияние ар-деко. Одна из этих марок была со стилизованным изображением самолёта, летящего от одной точки к другой, руководствуясь указаниями радионавигационной системы, а ещё одна миниатюра — с изображением кондора.

На авиапочтовых марках встречаются следующиеся надписи:  («Авиапочта»),  («Национальная авиалиния»).

.

Почтово-налоговые 
8 апреля 1957 года были выпущены первые почтово-налоговые марки для пакетной почты, а в 1970 году — таковые общего характера. В целом почтово-налоговые марки применялись с 1957 по 1973 год, и их было произведено восемь марок. Кроме того, в 1942 году одна почтово-налоговая марка выходила для провинции Талька.

Марки печатающих автоматов 
.

Прочие 
.

Одновременно эмитированная марка ещё одного почтового предназначения полностью повторяла  уведомления о вручении. Она имела тот же номинал в 5 сентаво, но вместо букв «A R» на ней было указано «A P» (от  — «Уведомление об оплате»).

В сводке Л. Л. Лепешинского (1967) эти два типа чилийских марок фигурируют соответственно как марка для ценных писем и марка для извещений об уплате, а также отмечено, что каждой было издано по одному виду.

Выпуски чилийской оккупации Перу 
Во время чилийско-перуанской «селитряной» войны 1879—1881 годов Чили использовало на занятых территориях в 1881—1883 годах перуанские почтовые марки со своими надпечатками (в виде герба Чили). После ухода войск оккупантов в обращение на этих территориях были введены чилийские марки с надпечатками  («Перу») в различных вариантах. В настоящее время у коллекционеров такие марки особо ценятся.

Местные выпуски

Огненная Земля 

В раннем каталоге «Варгас» упоминается марка местной почты номиналом в 10 сентаво, которая имела хождение в чилийской провинции Тьерра-дель-Фуэго, а также в соседних аргентинских районах, расположенных на Огненной Земле. Она была отпечатана в 1891 году и имела надписи:  («Огненная Земля») и  («Местная»).

Хуан-Фернандес 
В 1910 году появились четыре почтовые марки для островов Хуан-Фернандес с административным центром в Хуан-Фернандесе, которые являются частью Чили. Марки производились путём надпечатки на марках Чили названия островов:  («Острова Хуан-Фернандес»). В том же году эти марки были отменены и в обращении стали использоваться марки Чили.

Непочтовые и фантастические выпуски

Обратные марки 
Чилийской почтой в прошлом употреблялся вид марок, которые не являются знаками почтовой оплаты и относятся к виньеткам, — так называемые «обратные марки». Они наклеивались на возвращаемые почтовые отправления. Данные марки выходили в 1884—1924 годах и содержали надпись .

Выпуск «Pro-Raza» 
.

Марка «республики Короко» 

В литературе встречаются сведения о фантастических марках «республики Короко» (), якобы существовавшей непродолжительное время где-то в Андах и вошедшей в состав Чили. Марки номиналом в 5 сентаво с надписью «Coroco» появились в 1913 году. Кто и где осуществил этот спекулятивно-фантастический выпуск, по мнению И. Шевченко, неизвестно. По другой информации, марка была издана в Англии как часть рекламной кампании одной из художественных книг — романа Артура Брея () «Ключ к разгадке почтовой марки» (; 1913), при этом марка наклеивалась на обложку книги. На роман обратил внимание один из известных английских филателистов того времени Фред Мелвилл, включив описание романа в один из своих литературных обзоров.

Развитие филателии 
Организационно чилийские коллекционеры почтовых марок объединены в , которое было основано в 1889 году. Для потребностей филателистов страны издаются каталоги и альбомы почтовых марок.

Филателистические дилеры страны организованы в рамках Чилийского общества торговцев почтовыми марками (, сокращённо SOCOPO). Это объединение выпускает собственный национальный чилийский каталог «SOCOPO». Помимо каталожных изданий «Варгас» и «SOCOPO», известен также региональный каталог  (на немецком языке) для марок Аргентины, Бразилии и Чили.

В США базируется ещё одно объединение любителей чилийской филателии — Североамериканская ассоциация знатоков Чили (), публикующая информационный бюллетень «Знаток Чили» ().

См. также

Примечания

Литература

Ссылки